Међународни атлетски митинг Мухамед VI 2017. одржан је 16. јула 2017. на стадиону Prince Moulay Abdellah Stadium у Рабату (Мароко). Ово је десети од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +0,4 м/с

800 м

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Бацање кугле

Жене

100 м 
Ветар +0,3 м/с

400 м

1.500 м

400 м препоне

3.000 м препреке

Троскок 

1 Повукла се са такмичења

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м

3.000 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења на сајту ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 10. митинга

Међународни атлетски митинг Мухамед VI
ИААФ Дијамантска лига 2017.